Тварожна — село в Словаччині, Кежмарському окрузі Пряшівського краю.
 Тварожна — село в окрузі Брно-околиця Південноморавського краю Чехії.